Gorontalo (prowincja)
 Gorontalo (miasto)
 Gorontalo (lud)
 
 język gorontalo